Szeitl Szilvia (Budapest, 1987. április 26. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatban
2003-ban mutatkozott be az élvonalban a Femina csapatában, ahol négy bajnoki címet és egy bronzérmet szerzett.
A 2015–2016-os szezon végével igazolt a Ferencváros együtteséhez. 2021 májusában fejezte be pályafutását.

A válogatottban
2007 óta 95 alkalommal szerepelt a válogatottban és két gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnok (6):
1. FC Femina (4):  2003–04, 2005–06, 2006–07, 2007–08
Ferencváros (2): 2015–2016, 2018–19
 Magyar kupagyőztes (5):
Ferencváros (5): 2016–17, 2017–18, 2017–18, 2018–19, 2020–21

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 
 Szeitl Szilvi, Paraoánu Aranka utóda

1987-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Femina labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói